Estojo, tradução literal de "case" pode se referir a:
 Estojo (recipiente)
 Estojo (munição)

Case pode se referir a:
 Case hardening - Fenômeno geológico
 Case sensitive - termo em computação que indica a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas
 Case Western Reserve University - uma universidade de pesquisas dos Estados Unidos
 Estudo de caso (Case study), cuja expressão em inglês é muito utilizada
 Keep case - um estojo de armazenamento para DVDs ou CDs
 Use case - descrição de como um sistema se comporta ou responde à requisições
 Case study - exame de uma instância de evento específica
 Case Western Reserve University - universidade de pesquisa independente em Cleveland, Ohio, EUA

CASE pode se referir a:
 Cairo & Alexandria Stock Exchange - a Bolsa de Valores do Egito
 Ferramenta CASE - termo utilizado em engenharia de software

Desambiguação